Berlín o Berlin puede referirse a:
Geografía

 Berlín, la capital de la República Federal de Alemania.
 Berlín Oriental
 Berlín Occidental

 Berlín, corregimiento de Tona, Santander.

 Berlin, pueblo del estado de Connecticut, Estados Unidos.
 Berlin, pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Berlin, borough del estado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Berlin, pueblo del estado de Vermont, Estados Unidos.
 Berlin, ciudad del estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Berlin, pueblo del condado de Green Lake en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Berlin, pueblo del condado de Marathon en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

 Berlín, municipio del departamento de Usulután, El Salvador.

 Nuevo Berlín, localidad uruguaya del departamento de Río Negro.
 Municipio de Nuevo Berlín, municipio uruguayo del departamento de Río Negro.
Ciencias
 Berlin, abreviación científica para spp. nombradas por el botánico Johan August Berlin.
Literatura
 Berlin Alexanderplatz, una novela de Alfred Döblin.
Gastronomía
 Berlín, nombre dado en Chile a la berlinesa, un bollo dulce relleno de mermelada, dulce de leche o crema pastelera.
Música
  Berlin es una banda estadounidense New Wave de la década de los 80.
Arte
  Berlín, escultura de Eduardo Chillida.
 Berlín (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt), película de 1927 de Walter Ruttmann.
 Berlín (2021), canción de la cantante española Aitana.
 Berlín (2022), canción de Zion y Lennox con María Becerra.